Свіжа кров — телевізійне шоу, що з’явилось у 2010, спільний проект каналу M1 та Djuice
 ГО «Свіжа кров» — громадська організація, що ставить собі за мету створення сучасної служби крові для України та ліквідацію нестачі донорської крові